Bukovina o Bucovina – regione storica dell'Europa centrale divisa al presente tra Romania e Ucraina
Repubblica Ceca
 Bukovina – comune del distretto di Blansko (Moravia Meridionale)
 Bukovina nad Labem – comune del distretto di Pardubice (regione di Pardubice)
 Bukovina u Čisté – comune del distretto di Semily (regione di Liberec)
 Bukovina u Přelouče – comune del distretto di Pardubice (regione di Pardubice)
 Horní Bukovina – comune del distretto di Mladá Boleslav (Boemia Centrale)
Slovacchia
 Bukovina – comune del distretto di Liptovský Mikuláš (regione di Žilina)